Chris Roberts (1944-2017) – cantante tedesco
 Chris Roberts (1968) – autore di videogiochi, programmatore, produttore e regista di film statunitense
 Chris Roberts (1971) – giocatore di baseball statunitense
 Chris Roberts (1988) – cestista statunitense